Maudheimia är ett släkte av kvalster. Maudheimia ingår i familjen Maudheimiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Maudheimia